Ratonero oder Ratero steht als Oberbegriff für folgende spanische Hunderassen:

 Ratonero Bodeguero Andaluz
 Ratonero Mallorquín
 Ratonero Valenciano
 Ratonero Vasco, siehe Villanuco de Las Encartaciones
 Ratonero Palmero
 Ratonero Murciano

Siehe auch:
 Rattler